Гранвил може да се отнася за:
 Селища
 Гранвил,  град във Франция
 Гранвил (Гранд Ест), село във Франция
 Гранвил (Ню Йорк), селище в САЩ
 Гранвил (окръг), окръг в Северна Каролина, САЩ
 Гранвил (езеро), езеро в Канада